Бухбах (нем. Buchbach) — топоним.

 Бухбах (Верхняя Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Бухбах (Нижняя Австрия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.